Затон — природна або штучна затока на річці, захищена від дії льодоходу та течій піщаною косою або дамбою

Музика 
 ZATON (Затон) — український горор-панк гурт

Затон — село, Великобагачанський район, Полтавська область

Затон-Обровацький — населений пункт у Хорватії, у складі громади Ясениці

Затон — село, Кизилжарський район, Північно-Казахстанська область

Відомі носії 
 Затон Федір Леонідович — український радянський партійний діяч, секретар Центральної Контрольної Комісії КП(б)У. Кандидат в члени Центральної Контрольної Комісії КП(б)У